Василий Ободовский:
 Ободовский, Василий Григорьевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Ободовский, Василий Семёнович (1861—1914) — земский деятель, депутат 4-ой Государственной думы  от Самарской губернии